Виља Параисо има више значења:

 Виља Параисо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Виља Параисо (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виља Параисо (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Виља Параисо (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Виља Параисо (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Виља Параисо (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику